Čertova stěna steht für:

 Čertova stěna (Vyšší Brod), Berg und Naturschutzgebiet in Vyšší Brod bei Lipno nad Vltavou, Okres Český Krumlov, Jihočeský kraj, Tschechien
 Čertova stěna, Originaltitel von Die Teufelswand, tschechische Oper von Bedřich Smetana (1882)